La Coppa di Lettonia (let. Latvijas kauss) è la seconda competizione calcistica per importanza del campionato lettone di calcio dopo la Virslīga, la massima serie nazionale.  Organizzata dalla Federazione calcistica lettone (LFF), è riservata alle squadre professionistiche lettoni che prendono parte alla Virsliga e alle divisioni minori. La prima edizione del torneo si svolse nel 1910.

La squadra più titolata dall'indipendenza è lo Skonto Riga.

Albo d'oro

1910 - 1913 

Tra il 1914 e il 1936 la Coppa non è stata disputata.

1937 - 1939 

La Lettonia viene inglobata nell'Unione Sovietica.

Coppa nazionale di calcio della RSS di Lettonia

Dal 1992

Vittorie per squadra (dal 1992)

Note

Voci correlate 
 Campionato lettone di calcio
 Kubok SSSR
 Ziemas Kauss

Altri progetti

Collegamenti esterni